Baldet kan syfta på:

 Fernand Baldet (1885–1964), fransk astronom
 Baldet, en nedslagskrater på månen
 Baldet, en nedslagskrater på Mars